Аба́єв — осетинське прізвище. Жіноча форма — Абаєва.

Відомі носії 

 Абаєв Ахсарбек Магометович (1923–1982) — Герой Радянського Союзу.
 Абаєв Мірза — учасник Карабаської війни.
 Абаєв Салат Михайлович — радянський геолог, який відкрив 29 золоторудних родовищ на Чукотці.